В турнире могли принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1987. Возраст игроков дан по состоянию на 18 июля 2006 — день открытия турнира. Игроки, позже сыгравшие за основную сборную своей страны, выделены полужирным шрифтом.

Группа A

Австрия 
Главный тренер:  Пауль Глудовац

Бельгия 
Главный тренер:  Марк ван Герсом

Польша 
Главный тренер:  Михал Глёбиш

Чехия 
Главный тренер:  Мирослав Соукуп

Группа B

Испания 
Главный тренер:  Хинес Мелендес

Португалия 
Главный тренер:  Карлуш Диниш

Турция 
Главный тренер:  Джем Памироглу

Шотландия 
Главный тренер:  Арчи Джеммилл

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте УЕФА
 Сборные на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2006 году